Castello di Donnafugata – castello nel comune di Ragusa in Sicilia.
 Castello di Ragusa Ibla – castello di Ragusa, in Sicilia, ora non più esistente.
 Castello di Raguza – antico toponimo in italiano di Brotnice, località in Croazia.